Puchar Świata w skokach narciarskich 1997/1998 – 19. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja indywidualna i wyniki konkursów indywidualnych

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich

Przypisy 

1997/1998
1997 w sportach zimowych
1998 w sportach zimowych